Det finns flera personer med namnet Claes Janson/Claes Jansson, bland annat:

Claes Janson - Bluessångare och skådespelare (bland annat som Tjorm i Ronja Rövardotter)
Claes Jansson - Fd barnskådespelare (bland annat som Boels son i Morrhår och ärtor och Olle i SOS-en segelsällskapsresa)